Открытый чемпионат Бангкока — профессиональный женский теннисный турнир, проходивший под эгидой WTA в Бангкоке, Таиланд между 2005 и 2007 годом.

Соревнование проходило на открытых кортах с хардовым покрытием.

Общая информация 
Тайское соревнование организовано накануне сезона-2005 в рамках расширения азиатской серии. Организаторы провели в рамках своего турнира три соревнования, после чего закрыли свой приз.

Все три года титульным спонсором соревнования являлась местная топливная компания . Каждый раз соревнование завершало осеннюю азиатскую серию, проходя параллельно российскому Кубку Кремля.

Победители и финалисты 
Ни одной теннисистке не удалось выиграть турнир в одном разряде более одного раза, однако Ване Кинг удалось победить по разу в одиночном и в парном разряде (причём в один год).

Местные спортсменки играли в решающем матче лишь один раз: Тамарин Танасугарн выступала в решающем матче одиночного турнира 2006 года.

Из шести розыгрышей турнира лишь один прошёл без финального матча — решающий парный матч парного соревнования 2007 не состоялся из-за неявки одной из пар.

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

Ссылки 
 Архив турниров на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи
 Открытый чемпионат Таиланда среди мужчин

 Серия турниров 3-й категории WTA